Eötvös József (1798–1883) hétszemélynök, főrend
 Eötvös József (1813–1871) író, vallás- és közoktatási miniszter, az MTA elnöke
 Eötvös József (1822–1905) főszolgabíró
 Eötvös József (1962–) gitárművész, zeneszerző